Виктор Фёдорович Маркин (род. 23 февраля 1957 года) — советский легкоатлет (длинный спринт). Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Биография

Ранние годы 
Родился 23 февраля 1957 года в посёлке Октябрьский Усть-Таркского района Новосибирской области. Мать, Галина Григорьевна, работала санитаркой в больнице. Отец — участник Великой отечественной войны, встретил победу 9 мая 1945 года в Чехословакии, затем осваивал целину, работал в местном совхозе «Дубровинский». Кроме Виктора в семье было два ребёнка — Ольга и Наталья.

Начало спортивной карьеры 
Начал заниматься лёгкой атлетикой в 18 лет под руководством тренера Александра Бухашеева, будучи студентом Новосибирского медицинского института. Через три месяца тренировок имел результаты в беге на 100 м — 11,4 с, в беге на 200 м — 22,8 с, что соответствовало второму разряду спортивной классификации. В 1977 году в возрасте 20 лет стал мастером спорта, специализировался на дистанциях 100 и 200 метров, 400-метровую дистанцию бегал эпизодически. В том же году попал в финал мемориала братьев Знаменских на дистанции 200 метров, где занял 7 место.

После обследования в лаборатории Сибирского отделения Академии медицинских наук и лаборатории физиологии спорта областного врачебно-физкультурного диспансера решил переквалифицироваться на более длинную дистанцию. В 1978 году улучшил личный рекорд на 400-метровой дистанции на две секунды, показав 47,4 с.

Весной 1979 года во время игры в футбол получил тяжёлую травму — разрыв связок голеностопного сустава. Благодаря специальному комплексу упражнений быстро восстановился, в конце сезона установил личный рекорд — 47,20 с. Это было на 2 секунды хуже рекорда СССР (45,12 с), установленного в том же году Николаем Чернецким на Универсиаде в Мехико. В списке лучших бегунов СССР Виктор занимал на этой дистанции 12-е место, в списке сильнейших спортсменов мира — место за пределами первой сотни.

1980 год 
27 апреля 1980 года на Кубке России в Сочи Маркин пробежал дистанцию с личным рекордом — 46,96 с, что было неплохим результатом для начала сезона. В мае в Сочи проходили соревнования сильнейших бегунов России. Маркин не попал в список восьми сильнейших длинных спринтеров и участвовал в соревнованиях благодаря случайности — не смог выступить Виктор Бураков. На неклассической дистанции 300 м Маркин занял второе место, отстав на 0,4 с от лучшего спринтера страны Николая Чернецкого. Вскоре он побеждает на матче союзных республик, а в июне занимает первое место в соревнованиях на призы газеты «Правда» с личным рекордом — 45,33 с и попадает в состав сборной страны. В июле 1980 года на мемориале братьев Знаменских он вновь побеждает с результатом 45,34 с. В течение нескольких месяцев из малоизвестного спортсмена, не входящего в восьмёрку лучших в СССР, Маркин превращается в лидера сборной. По предварительным расчётам тренера, Маркин мог показать на Олимпийских играх результат порядка 44,80 с.

Олимпийские игры в Москве 
Американские спринтеры всегда занимали ведущие позиции в мире в беге на 400 м, однако из-за организованного администрацией США бойкота олимпийских игр западными спортсменами, явных фаворитов на этой дистанции не оказалось. Чемпион прошлой Олимпиады кубинец Альберто Хуанторена был не в лучшей спортивной форме из-за перенесённой в 1979 году операции на ахилловом сухожилии, но его личный рекорд (44,27 с) находился далеко за пределами возможностей остальных участников соревнований, и кубинец мог оказать существенное влияние на распределение мест.

Виктор Маркин легко прошёл отборочные соревнования, дважды выбежав из 46 секунд. В четвертьфинале он имел лучший результат — 45,58 с, в полуфинале был вторым в своём забеге пятым в общем списке с результатом 45,60 с, самое быстрое время здесь показал бельгиец Фонс Брийденбах — 45,47 с.

В финале быстрее всех стартовал Брийденбах, бежавший по соседней с Виктором дорожке, после первой стометровки он выигрывал у Виктора 3,5 метра. На отметке 200 метров Маркин шёл пятым, несмотря на то, что секундомер показал рекордный для Маркина промежуточный результат — 21,2 с. На финишной прямой первым был Франк Шаффер из ГДР, вторым — австралиец Рик Митчелл. Маркин проигрывал лидеру 3,5 метра. За 70 метров до финиша Маркин начал финишный рывок и финишировал первым с новым рекордом Европы — 44,60 с. Этот результат в дальнейшем остался первым результатом сезона в мире — лишённые олимпийской мотивации лидеры американского спринта не смогли на других соревнованиях достичь лучших результатов. Победитель проведённых в Филадельфии альтернативных  Билли Кончеллах из Кении показал результат на секунду хуже — 45,59 с. Результат Маркина до сих пор является рекордом России.

Вторую золотую медаль Олимпиады Маркин завоевал в эстафете 4×400 м, на последнем этапе обойдя лидировавшего спортсмена из ГДР Фолькера Бека.

Дальнейшая спортивная карьера 
После Олимпиады ушёл от активных занятий спортом, сосредоточившись на учёбе в Новосибирском медицинском институте. Его возвращение состоялось в 1982 году на чемпионате Европы, где он завоевал две бронзы (400 м, 4×400 м). На первом чемпионате мира 1983 года в Хельсинки стал чемпионом в эстафете 4×400 м, а на дистанции 400 м занял пятое место в полуфинале и не прошёл в финал.

После объявления руководством СССР бойкота Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе решил оставить большой спорт, однако выступил на альтернативных играх «Дружба-84», где завоевал две золотые медали (400 м, 4×400 м).

Был чемпионом СССР в 1981 и 1983 годах.

После окончания спортивных выступлений 
После окончания спортивной карьеры работал врачом в Новосибирске. Кандидат медицинских наук. В 1999—2000 годах был председателем регионального спорткомитета, с 2001 года — советник по спорту при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Результаты 
Лучшие результаты по годам

Все результаты лучше 45,20 на дистанции 400 метров

Цитаты 
«Европейский рекорд Виктора Маркина в беге на один круг на московском стадионе явился безусловно величайшей сенсацией XXII Олимпиады»

Библиография 

 Виктор Маркин [печатный текст] / Лейбовский, Вадим Викторович, Составитель; Суслова, Н. Я., Редактор; Киреев, В. В., Художник. - Москва : Физкультура и спорт, 1983. - [45] с.: ил.; 24 см. - (Герои олимпийских игр) .- 50000 экземпляров

Примечания

Ссылки

Статистические данные

Видео 
 1980 Olympic Men’s 400m final (partial) — Viktor Markin — финальный забег на 400 м на Олимпийских играх в Москве (фрагмент) на портале YouTube.
 1980 Moscow Olympic Games, Athletics, Women (100 metres, 800 metres, 1500 metres, 100 metres Hurdles) and Men (100 metres, 400 metres, 110 metres Hurdles, 400 metres Hurdles) — подборка видеозаписей забегов в беговых дисциплинах на Олимпийских играх в Москве на портале YouTube.

Выпускники Новосибирского медицинского университета
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Бегуны на короткие дистанции СССР
Победители соревнований «Дружба-84»